

The Very Best of Bonnie Tyler — сборник лучших песен валлийский певицы Бонни Тайлер, выпущенный в 1993 году. Альбом охватывает практически всю дискографию певицы, начиная с первого альбома The World Starts Tonight, который вышел в 1977 году, и заканчивая альбомом Bitterblue, который вышел в 1991 году. Песни на альбоме следуют в хронологическом порядке, начинаю с самой ранней.

Сборник стал бестселлером в Германии, Австрии и Швейцарии, где получил платиновые и золотые сертификации.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы Sony Music Entertainment